Årets handbollsspelare i Kroatien utses sedan 1994 varje år gemensamt av det kroatiska handbollsförbundet (HRS) och den kroatiska sporttidskriften Sportske novosti.

Bland herrarna är Ivano Balić den mest prisbelönta med fem utmärkelser före Domagoj Duvnjak med fyra utmärkelser och Patrik Ćavar med tre titlar. Bland damerna är Andrea Kobetić (Penezić) den mest prisade med nio utmärkelser före Snježana Petika med sex utmärkelser och Svitlana Pasičnik med tre titlar. Bland tränarna är Lino Červar den mest belönade med nio utmärkelser före Zdravko Zovko och Slavko Goluža med tre titlar vardera.

Vinnare

Se även 
 Kroatiens damlandslag
 Kroatiens herrlandslag
 Årets bästa handbollsspelare i världen
 Årets handbollsspelare i Sverige
 Årets handbollsspelare i Tyskland

Referenser 
 "Povijest: Najbolji u rukometu". hrs.hr. Läst 4 maj 2022.

Noter 

Priser och utmärkelser instiftade 1994
Handboll i Kroatien
Handbollspriser